Новокачалинск — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.

Станция Новокачалинск была основана в 1932 году. Располагается в одноименном поселке сельского типа Ханкайского района Приморского края.

Новокачалинск сегодня — это грузовая, опорно-узловая станция выполняющая ряд следующих коммерческих задач: отправку грузов в универсальных контейнерах; прием и выдачу грузов. На станции выполняется обязательный технический контроль и обслуживание подвижного состава.

На станции имеется железнодорожный вокзал.

С 2008 года на линии Сибирцево — Новокачалинск пассажирское движение отсутствует.

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги